Вокалек (Wokalek) — фамилия.

Некоторые носители:
 Вокалек, Йоханна (род. 1975) — немецкая актриса театра и кино.
  (род. 1949) — немецкий дипломат.